O Nadi al-Jam'iyya al-Islamiyya é um clube de futebol palestino com sede em Gaza.

História 
A equipe compete no Campeonato Palestino de Futebol e é afiliada ao grupo Hamas.

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina